

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Foru“ beginnt.

Foru 



Forud 
 Forudastan, Ferdos (* 1960), deutsch-iranische Journalistin und Autorin

Forut 
 Forutan, Yusef (1891–1979), iranischer Setarspieler